Никола́й Алекса́ндрович Щёголев (1863—1919) — российский , доктор медицины профессор Новороссийского университета.

Биография 
Окончил классическую гимназию города Курска, в 1889 г. — Императорскую Военно-медицинскую академию. В 1892 году удостоен степени доктора медицины за диссертацию «Об этиологии острых нагноений».

В 1903 году медицинским факультетом Новороссийского университета избран экстраординарным профессором по хирургической патологии и терапии. В 1904 году перешёл на кафедру госпитальной хирургии. С 1906 года — ординарный профессор по кафедре госпитальной хирургии Новороссийского университета.

Избранные труды

Примечания

Ссылки 
 
 Деятели России : 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. — Санкт-Петербург, 1906. — 340 с. разд. паг. : ил.; стр. 194